Chata peut désigner :
 Une chata, sorte de barge à faible tirant d'eau utilisée en Amérique du Sud.
  (née en 1979), chanteuse japonaise de J-pop, de musique de jeux vidéo et d'anime.